Балка — це конструктивний елемент у вигляді стрижня (бруса), що зазнає здебільшого згину
 Балка — стріла для підіймання вантажів:
 Кран-балка — однобалковий мостовий кран
 Шлюпбалка — стріла на судні для підвішування шлюпок
 Кат-балка — стріла на судні для підняття якоря на верхню палубу
 Балка — флювіальна форма рельєфу, яр з пологими схилами

Топонім

Балка (Одеський район) — Одеська область
 Балка (Великобурлуцький район) — Харківська область
 Балка (Сніжнянська міська рада) — Донецька область
 Балка-Дере — яр у Криму.

Інше 
 Балка — базар для торгівлі контрабандними товарами (підпільний, чорний ринок)
 Балка (геральдика)